Гухивечи има више значења:

 Гухивечи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гухивечи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику